Kvalomgångarna i Uefa Champions League 2017/2018 spelades mellan den 27 juni och 23 augusti 2017.

Första kvalomgången

Víkingur mot Trepça'89

Víkingur avancerade till andra kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 6–2.

Hibernians mot FCI Tallinn

Hibernians avancerade till andra kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Alashkert mot FC Santa Coloma

Alashkert avancerade till andra kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

The New Saints mot Europa

The New Saints avancerade till andra kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Linfield mot La Fiorita

Linfield avancerade till andra kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Andra kvalomgången

APOEL mot F91 Dudelange

Apoel avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–0.

Žalgiris Vilnius mot Lodoretz Razgrad

Ludogorets Razgrad avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Qarabag mot Samtredia

Qarabağ avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 6–0.

Partizan mot Budućnost Podgorica

Partizan avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–0.

Hibernians mot Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 6–0.

Sheriff Tiraspol mot Kukësi

Sheriff Tiraspol avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–2 via bortamålsregeln.

Spartaks Jūrmala mot Astana

Astana avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

BATE Borisov mot Alashkert

BATE Borisov avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Žilina mot FC Köpenhamn

FC Köpenhamn avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Hapoel Be'er Sheva mot Budapest Honvéd

Hapoel Be'er Sheva avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Rijeka mot The New Saints

Rijeka avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 7–1.

Malmö FF mot Vardar

Vardar avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Zrinjski Mostar mot Maribor

Maribor avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Dundalk mot Rosenborg BK

Rosenborg BK avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

FH mot Víkingur

FH avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Linfield mot Celtic

Celtic avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 6–0.

IFK Mariehamn mot Legia Warszawa

Legia Warszawa avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 9–0.

Tredje kvalomgången 

Slavia Prag mot BATE Borisov

Slavia Prag avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Astana mot Legia Warszawa

Astana avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Maribor mot FH

Maribor avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 2–0.

FC Köpenhamn mot Vardar

FC Köpenhamn avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Celtic mot Rosenborg BK

Celtic avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Hapoel Be'er Sheva mot Ludogorets Razgrad

Hapoel Be'er Sheva avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–3.

Viitorul Constanta mot APOEL

Apoel avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 4–1 efter förlängning.

Red Bull Salzburg mot Rijeka

Rijeka avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 1–1 via bortamålsregeln.

Qarabağ mot Sheriff Tiraspol

Qarabağ avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Partizan mot Olympiakos

Olympiakos avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Steaua București mot Viktoria Plzeň

Steaua Bucurest avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 6–3.

Nice mot Ajax

Nice avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–3 via bortamålsregeln.

Dinamo Kiev mot Young Boys

Young Boys avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–3 via bortamålsregeln.

AEK Aten mot CSKA Moskva

CSKA Moskva avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Club Brügge mot İstanbul Başakşehir

Istanbul Basaksehir avancerade till Playoff-omgången med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Playoff 

Qarabağ mot FC Köpenhamn

APOEL mot Slavia Prag

Olympiakos mot Rijeka

Celtic mot Astana

Hapoel Be'er Sheva mot Maribor

İstanbul Başakşehir mot Sevilla

Young Boys mot CSKA Moskva

Napoli mot Nice

Hoffenheim mot Liverpool

Sporting CP mot Steaua București

Anmärkningslista

Referenser

Noter

Webbkällor 
 Officiell webbplats

Uefa Champions League 2017/2018